Директива:

 Директива — общее руководящее указание, даваемое вышестоящей инстанцией нижестоящей.
 Директива — тип законодательного акта ЕС.
 Директива — специальная команда, указывающая компилятору на особенности обработки кода при компиляции.